Winwick kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Winwick, Cambridgeshire, ort i England,  
 Winwick, Northamptonshire, ort i England, 
 Winwick (distrikt), England, Warrington, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar